

Locaties

Nederland 
Watervliet (Velsen), een voormalige 17de-eeuwse hofstede
Watervliet (Terneuzen), een plaats in Terneuzen
Watervliet (boerderij), een zorgboerderij in Wormer, Noord-Holland
't Spijker Watervliet, een monumentaal gebouw in de gemeente Hattem

Verenigde Staten 
Watervliet (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Watervliet (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Watervliet (nederzetting), een voormalige nederzetting in de Amerikaanse staat New York

Suriname 
Watervliet (dorp in Suriname)
Watervliet (plantage), een plantage in Suriname

België 
Watervliet (België), een deelgemeente van  Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

Overige 
 Veranneman de Watervliet, een Belgische adellijke familie
 Kv Watervliet, een korfbalvereniging uit Beverwijk